Emanuel Friedrich Hagemeister (1764-1819) 
 Erich Hagemeister (1878-1958)
 Johannes Hagemeister (1502-1569)
 Johann Carl Heinrich Hagemeister (1796-1860)
 Johann Gottfried Hagemeister (1762-1807)
 Karl Hagemeister (1848-1933)
 Paul Hagemeister (1868-1941) – Erster Bürgermeister in Suhl/Thüringen (1902-20)
 Robert Eduard von Hagemeister (1827-1902)

 Hagemeister – isola